Сава Лешич (, род. , Книн, Югославия) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Свою профессиональную карьеру начал в «Суперфунде», где в среднем набирал 16,4 очка, 6,2 подбора и 1,1 передач в 25 играх. В 2009 году он подписал четырехлетний контракт с «Партизаном».

В ноябре 2010 года Лешич подписал контракт с «Црвеной звездой». В августе 2012 года перешёл в украинский «Химик». В августе 2013 года подписал однолетний контракт с клубом «Раднички».

В сезоне 2014/2015 выступал за красноярского «Енисея», набирая в среднем 10,5 очка и 5,1 подбора.

Сборная Сербии 
в 2011 году, в составе сборной Сербии, стал победителем Универсиады.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Адриатической Лиги: 2009/2010
  Чемпион Сербии: 2009/2010

Сборная Сербии 
  Чемпион Универсиады: 2011

Примечания 

Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Суперфунд»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Химик»
Игроки БК «Раднички»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Реджана»
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Рокетс»
Игроки БК «Игокеа»
Игроки БК «Зоб Ахан»
Игроки БК «Борац»